Charles Webb :
 Charles Webb (1939-2020), auteur américain
  (1821–1898), architecte
 Charles Webb (1902-1961), joueur de rugby à XV anglais
 , (1834–1905) poète et journaliste américain
  (1879 – 1939), footballeur